Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Juli 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF, 105 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Saanen